La France possède plusieurs couvent des Cordelières, dont :
 le couvent des Cordelières à Paris, aujourd'hui détruit ;
 le couvent des Cordelières à Provins.

Cordelières
Couvent habité par des Cordelières